Напарино — название населённых пунктов в России:

 Напарино — посёлок в Енисейском районе Красноярского края.
 Напарино — деревня в Кунгурском районе Пермского края.